Municipio de Bingham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bingham (condado de Orange, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Orange.
 Municipio de Bingham (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Bingham (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Bingham (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Bingham (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Bingham (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.
 Municipio de Bingham (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.